Адміністративно Ефіопія ділиться на 9 регіонів, які також називаються округи або штати, (kəlləl/киллил, множина kəlləločč/киллилочч). Вони організовані за етнічним принципом. До рівня регіонів прирівняні два міста (, множина ): Аддис-Абеба та Дире-Дауа.

Список

Примітки

Посилання 

 Ефіопія: Адміністративно-територіальний устрій з прапорами
 Карти регіонів Ефіопії на сайті UN-OCHA
 States of Ethiopia на сайті Statoids

 
Адміністративний поділ Ефіопії
Ефіопія
Ефіопія